Christian de Hessen-Darmstadt () a fost landgraf al casei Hesse-Darmstadt și un general olandez. A fost, de asemenea, un francmason pasionat, ajungând la mare maestru.

Strămoși

Referințe

Legături externe
 Godunow, Boris Fjodorowitsch, pe web.archive.org

Nașteri în 1763
Decese în 1830
Casa de Hesse-Darmstadt
Oameni din Haut-Rhin
Membri ai Primei Camere a Statelor Marelui Ducat de Hesse
Cavaleri ai Marii Cruci a Ordinului Militar al lui William
Landgrafi de Hesse-Darmstadt
Personal militar olandez din războaiele revoluției franceze